Конечная:
 Конечная — разговорное название конечной станции пассажирского транспорта (напр., метро)
 Конечная (река) — река на острове Котельный, Якутия
 Конечная (Вашкинский район) — деревня в Вашкинском районе Вологодской области
 Конечная (Липино-Каликинский сельсовет) — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области, находится рядом с населённым пунктом Митрофаново
 Конечная (Пунемский сельсовет) — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области, находится рядом с населённым пунктом Зуево
 Конечная (Харовский район) — деревня в Харовском районе Вологодской области.

См. также 
 Конечная улица (Липецк)